Міжнародний рік миру — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 18 березня 1986 року. Монета присвячена святкуванню Міжнародного року миру, який проходив в Москві 1986 року. Міжнародні дати і періоди ООН — спеціальні заходи та пам'ятні дати, які оголошуються Генеральною Асамблеєю з метою залучення уваги до проблем міжнародного значення. Існують міжнародні десятиліття, роки, місяці, дні.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі.

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1986 року випуску.

Різновид 
Існує різновид монети, який називається в колах колекціонерів «шалаш». Цей різновид відрізняється від звичайних монет тим, що буква «Л» зверху без горизонтальної палички. «Шалаш» відомий у двох варіантах виконання — анциркулейтед і пруф. В полірованому виконанні (пруф) монета унікальна. У варіанті анциркулейтед монета вважається рідкісною.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ», ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1986».

Реверс 
В центрі диска: емблема Міжнародного року миру 1986 року (дві руки, що випускають голуба, знизу — переплетені між собою оливкові гілки); в нижній частині монети вздовж канта розташовано напис півколом — «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: Ю. О. Лук'янов.
 Скульптор: П. К. Потапов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2017рік) становить приблизно 15-20 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 800 гривень. Вартість різновида монети «шалаш» близько 350 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті landeshe.livejournal.com 

 Монети СРСР
 Колишні валюти